Cassanéa de Mondonville ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Jeanne Cassanéa de Mondonville (1708–1780), französische Cembalistin
 Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1711–1772), französischer Violinist und Komponist